Division One (1928/1929) – był to 39. sezon szkockiej pierwszej klasy rozgrywkowej w piłce nożnej. Sezon rozpoczął się 11 sierpnia 1928, a zakończył się 27 kwietnia 1929. Brało w niej udział 20 zespołów, które grały ze sobą systemem „każdy z każdym”. Tytuł mistrzowski obroniło Rangers, dla którego był to 17. tytuł mistrzowski w historii klubu. Tytuł króla strzelców zdobył Elevyn Morrison, który strzelił 43 bramki.

Zasady rozgrywek 
W rozgrywkach brało udział 20 drużyn, walczących o tytuł mistrza Szkocji w piłce nożnej. Każda z drużyn rozegrała po 2 mecze ze wszystkimi przeciwnikami (razem 38 spotkań).

Drużyny

Stadiony

Tabela końcowa

Wyniki

Bibliografia 
 Tabela końcowa 

1928 w piłce nożnej
1928 w Wielkiej Brytanii
1929 w piłce nożnej
1929 w Wielkiej Brytanii
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Szkocji